J95 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Great Shefford